Premier League 2012/2013 är den 21:a säsongen av Premier League och den 121:a säsongen av Englands högsta division i fotboll för herrar. Bland de 20 lagen i serien flyttades Southampton, Reading och West Ham United upp från föregående säsongs Football League Championship. De ersatte nedflyttade Wolverhampton Wanderers, Blackburn Rovers och Bolton Wanderers.

Lag

Arenor

Klubbinformation 

 1 Stilijan Petrov är Aston Villas lagkapten, men Vlaar har utsetts till lagkapten under säsongen medan Petrov återhämtar sig från leukemi.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Säsongsstatistik

Skytteligan

Assistligan

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 

2012 i Storbritannien
2013 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012/2013